Fr може да се отнася за:

 Fr – Френски език
 Fr – Франций – химичен елемент от 1-ва група
 .fr – Интернет домейн от първо ниво за Франция